YMR steht für:
 Flughafen Merry Island (IATA-Code), Flughafen von Merry Island, British Columbia, Kanada

ymr steht für:
 Malasar (ISO-639-3-Code), Süd-Dravidische Sprache in Indien

Abkürzung